Аббатство Святой Девы Марии в Тьюксбери, известное как просто Аббатство Тьюксбери () — в прошлом бенедиктинское аббатство в Глостершире (Англия), ставшее простой приходской церковью. Считается одним из лучших образцов нормандской архитектуры в Великобритании. Тьюксбери стало одним из центров христианского культа в VII веке, а в X веке здесь был основан монастырь. Нынешнее здание было построено в начале XII века. Аббатство безуспешно использовалось в качестве убежища во время Войн Алой и Белой розы, после роспуска монастырей в XVI веке оно стал приходской церковью города. В конце XIX века здание было отреставрировано. В церкви и на кладбище при ней погребены тела многих аристократов.

Примечания 

Аббатства Англии